Fairchild může být:

 Fairchild Aircraft – americký výrobce letadel

příjmení
 Morgan Fairchild (* 1950) – americká herečka
 Muir S. Fairchild (1894–1950) – vicenáčelník štábu letectva USA